Giacinto Spagnoletti – critico letterario, poeta e romanziere italiano
 Luca Spagnoletti – musicista, compositore e docente italiano
 Mauro Spagnoletti – educatore, storico e giornalista italiano